Party for Everybody () — песня, с которой музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение» в 2012 году в Баку.

Песня стала победителем отборочного тура 2012 года, который состоялся 7 марта 2012 года в Москве. По итогам пропорционального сложения результатов зрительского и судейского голосования группа получила 38,51 балла, опередив своего ближайшего соперника — дуэт Димы Билана и Юлии Волковой с их песней «Back to Her Future» — на 9,26 балла.

22 мая 2012 песня успешно прошла в финал конкурса Евровидение 2012, а 26 мая по результатам голосования заняла второе место.

Создание 
Слова песни на удмуртском языке, по признанию участниц коллектива, написала художественный руководитель «бабушек» Ольга Туктарева, тогда как автором англоязычной части стала известная британская поэтесса Мэри Сьюзен Эпплгейт, сотрудничавшая, в частности, с Modern Talking и Кайли Миноуг. «Я не буду даже называть имя автора, не выговорю, она не русская», — поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды» художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева. Музыку к «Party for Everybody» написал известный композитор Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев. Примечательно, что удмуртские и английские слова композиции писались отдельно: когда «Бурановские бабушки» приехали на студию с написанным ими текстом, англоязычный вариант тоже был уже готов. Когда участницам ансамбля перевели его слова, те, по свидетельству Туктаревой, обнаружили их удивительное совпадение с тем, что привезли они:

Учить английские слова, как следует из интервью «Бурановских бабушек», им было совершенно несложно.

Евровидение 2012 

Мнения российских музыкальных продюсеров и критиков по поводу шансов песни и коллектива в целом на победу разделились. Так, Артур Гаспарян сообщил журналистам, что Европа может воспринять «Бурановских бабушек» как «музыкальный аттракцион», вследствие чего их «шанс на победу минимальный», а Иосиф Пригожин, несмотря на отсутствие уверенности в лидерстве «Бурановских бабушек» на конкурсе, подчеркнул их оригинальность и индивидуальность. Игорь Крутой, напротив, назвал участниц ансамбля «великолепными» и сказал, что «не удивится, если они выиграют и Евровидение в целом». Российский музыкальный критик Гуру Кен, назвав группу «феноменом», высоко оценил шансы «Бурановских бабушек» на победу, поскольку они «попадают сразу в несколько условных „форматов“ Еврофеста — и как очевидные фрики, и как треш-поп, и как народники», а также отметил среди плюсов несвойственную для российской эстрады искренность. Катерина Гечмен-Вальдек, продюсер Алексея Воробьёва, участвовавшего в Евровидении-2011, назвала выбор жюри и зрителей единственно правильным, однако оценивать шансы группы на победу не стала, сославшись на распространённое мнение о политическом значении конкурса. Рок-журналист Артемий Троицкий, известный своим прохладным отношением к конкурсу «Евровидение», также положительно отозвался о победе группы. «„Бурановские бабушки“ — это прекрасно!» — сказал он в интервью Радио «Свобода», но добавив, что это «скорее, жест отчаяния, поскольку российская попса настолько чудовищна, настолько беспросветна и неконкурентоспособна, что, я думаю, и эксперты, которые голосовали на этом национальном финале, и зрители, провели, так сказать, голосование протеста, голосование против попсы, а не за этническую музыку». Положительно отзывались о победе «Бурановских бабушек» многие российские артисты и общественные деятели, среди них певицы Анна Седокова, Таня Терёшина, певцы Валерий Меладзе и украинский певец Иван Дорн, группа «Марсель», помощник президента Российской Федерации Аркадий Дворкович, телеведущая Виктория Лопырёва, а также основные конкуренты группы по отборочному туру — Тимати, Дима Билан и Юлия Волкова.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Бурановские Бабушки. Видео с выступления на EUROVISION-2012. «PARTY for EVERYBODY»

Песни на удмуртском языке
Песни «Евровидения-2012»
Песни России на «Евровидении»